András Schäfer (1999-), footballeur hongrois ;
 Christine Schäfer (1965-), soprano allemande ;
 Dagmar Schäfer (1968-), sinologue allemande ;
 Ernst Schäfer (1910-1992), zoologue allemand ;
 Gottfried Heinrich Schäfer (1764-1840), philologue allemand ;
  ;
 Hans Schäfer (1927-2017), footballeur allemand ;
 Jamila Schäfer (1994-), femme politique allemande ;
 Johan Heinrich Schäfer (1868-1957), égyptologue allemand ;
 Karl-Heinz Schäfer (1932-1996), compositeur et arrangeur d'origine allemande qui travaillait principalement en France ;
 Karl Schäfer (1909-1976), patineur artistique autrichien ;
 Micaela Schäfer (1983-), modèle, actrice, présentatrice et chanteuse allemande ;
 Paul Schäfer (1921-2010), fondateur et gourou de la secte Colonie Dignidad ;
 Raphael Schäfer (1979-), footballeur allemand ;
 Sandra Schäfer, karatéka allemande ;
 Thomas Schäfer (1966-2020), homme politique allemand ;
 Ute Schäfer (1967-), triathlète allemande ;
 Willy Schäfer (1933-2011), acteur allemand ;
 Winfried Schäfer (1950-), footballeur et entraineur allemand.